ТРМ — многозначная аббревиатура:
 ТРМ — типовое рабочее место
 ТРМ — танкоремонтная мастерская
 ТРМ — технологии распределённой модификации (программ)
 ТРМ — Туркменский манат (код)
 ТРМ — Телерадио-Молдова

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей